Eternity è il settimo album in studio del gruppo musicale danese Michael Learns to Rock, pubblicato il 27 ottobre 2008.

Tracce

Eternity & Beyond 
Disco 2 Greatest Hits

Collegamenti esterni